4-4-2 steht für:
 Spielsystem (Fußball) #4-4-2
 Englische Lokomotivachsfolgen-Bezeichnung, siehe Atlantic (Lokomotive)
 Schweizer Online-Fußballmagazin, siehe 4-4-2 (Magazin)